Böhmler ist der Name von:
 Claus Böhmler (1939–2017), deutscher Künstler
 Rudolf Böhmler (* 1946), deutscher Jurist